Die 1. Amateurliga Südwest 1974/75 war die 28. Saison der 1. Amateurliga und die 23. Spielzeit nach der Zusammenlegung der Staffeln Rheinhessen, Vorderpfalz und Westpfalz. Die Meisterschaft gewann der Eintracht Kreuznach. In der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd war Kreuznach ebenfalls erfolgreich und stieg in die 2. Bundesliga Süd auf. Der VfR Kaiserslautern, der BSC Oppau, Arminia Ludwigshafen und Grün-Weiß Hochspeyer mussten in die 2. Amateurliga absteigen. Für die folgende Saison 1975/76 kamen aus der 2. Regionalliga die Aufsteiger ASV Idar-Oberstein, FV Kusel, SV Weisenau und Viktoria Herxheim, aus der 2. Bundesliga Süd kam Absteiger Wormatia Worms.

Abschlusstabelle

Weblinks 
 1. Amateurliga Südwest 1973/74 auf ASC-Neuenheim.de
 Amateurliga Südwest 1973/74 bei f-archiv.de

Fußballsaison 1974/75
1974